Борьба на поясах — единоборство двух невооружённых атлетов, в которой участники физически состязаются друг с другом, держа друг друга за пояса. 
 Алыш — традиционный вид борьбы на поясах у киргизов. У башкир, татар и чувашей эта борьба не выделена в отдельный вид борьбы и её обычно называют просто борьбой Кураш, вместо поясов используются полотенца которые накидываются на пояс противника.